Сергей Гимаев:
 Гимаев, Сергей Наильевич (1955—2017) — советский хоккеист, российский тренер, спортивный комментатор.
 Гимаев, Сергей Сергеевич (род. 1984) — российский хоккеист.